Люсеберт (, ) — псевдоним Любертюса Якобюса Свансвейка (, 15 сентября 1924 — 10 мая 1994) — нидерландского поэта и художника, участника нидерландского литературного Движения Пятидесятых и европейского авангардистского движения КОБРА.

Биография 
Любертюс Якобюс Свансвейк родился в Амстердаме в 1924 году. По окончании средней школы он начал работать в малярном предприятии своего отца, где впервые обнаружился его художественный талант. Увидевший сделанные им эскизы оформления ресторана журналист помог молодому Любертусу получить стипендию и поступить в Институт Художественного Образования в 1938 году. Но уже на следующий год он бросил учебу и стал бродягой.

В 1947 году он принял предложение матери-настоятельницы францисканского монастыря в Хемскерке расписать монастырские стены в обмен на пищу и кров. Однако, художественные достоинства фрески Любертюса не были оценены руководством монастыря и после смены аббатисы стена была побелена поверх изображения в 1951 году. (Фреска была частично восстановлена в 1989 году).

Поэтический дебют Любертюса, под псевдонимом Люсеберт, состоялся в 1949 году, когда в журнале Рефлекс было опубликовано его стихотворение «Любовное письмо нашей замученной невесте Индонезии» ().

Псевдоним составлен из  («свет») и германского Bert («светлый, ясный, прозрачный») и в оригинале произносится ближе к «Лу́чеберт», но в русскоязычных текстах принята транслитерация «Люсеберт».

В начале пятидесятых его стихи регулярно появляются в журнале «Брак» («Рвота»). Уже третий номер журнала вышел с Люсебертом в числе редакторов. Вскоре поэт становится одним из активных участников и идеологов литературного движения пятидесятников. Часто его называют «императором пятидесятников» ().

Как поэт, Люсеберт стремился к обновлению нидерландской поэзии. Темами многих из его стихов является сама поэзия, личность поэта и конфликт между поколениями литераторов.

После 1965 года Люсеберт перестаёт писать стихи и концентрирует свою энергию на занятии живописью и графикой.

Люсеберт скончался 10 мая 1994 году в Алкмаре.

Награды 
 1953 — Поэтическая премия Амстердама за Apocrief
 1956 — Поэтическая премия Амстердама за De beulen
 1962 — Поэтическая премия Амстердама за Terreur
 1965 — Премия Константина Хейгенса за все поэтические труды
 1967 — Премия П. К. Хофта за все поэтические труды
 1983 — Премия нидерландской литературы за все поэтические труды
 1990 — Премия Якоба ван Лоя за все поэтические труды

Работы 
 1951 — Triangel in de jungle
 1952 — apocrief / de analphabetische naam
 1952 — de amsterdamse school
 1953 — Van de afgrond en de luchtmens
 1957 — Amulet
 1959 — Val voor vliegengod
 1972 — En morgen de hele wereld
 1981 — Oogsten in de dwaaltuin
 1982 — De moerasruiter uit het paradijs
 1983 — `Ongebundelde gedichten'
 1989 — Troost de hysterische robot
 1993 — Na de helft van het leven
 1993 — Van de roerloze woelgeest
 1994 — Van de maltentige losbol

Примечания

Ссылки 

 Два стихотворения Люсеберта в переводе на русский язык Виктора Топорова
 Люсеберт на сайте Королевской Библиотеки Нидерландов
 Библиография и некоторые труды на сайте электронной библиотеки нидерландской литературы
 Peter Hofman - licht schikkend en zingend De jonge Lucebert (Amsterdam, De Bezige Bij 2004)
 Anja de Feijter - "apocrief/de analphabetische naam" Het historisch debuut van Lucebert in het licht van de intertekst van Joodse mystiek en Hölderlin (Amsterdam, Uitgeverij De Bezige Bij 1994)
 Het komplot der Vijftigers. Een literair-historische documentaire, R.L.K. Fokkema — книга о движении пятидесятников
 Монастырь, в котором Люсеберт написал фреску в начале своей карьеры

Л
Художники Нидерландов
Современные художники Нидерландов
Литераторы, известные под псевдонимами